

Musica
Xerxes – gruppo musicale statunitense

Altro
Xerxes – novella di Louis Couperus
Xerxes – città immaginaria del manga e anime Fullmetal Alchemist
Xerxes – personaggio di Aladdin
XERXES – personaggio di System Shock 2
Xerxes – variante del nome proprio di persona Serse